Daniel Micka (né en 1963), écrivain tchèque et traducteur de l'anglais ;
 Jan Micka (né en 1995), nageur tchèque.

Patronyme tchèque